A német női labdarúgó-válogatott (németül: Deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen) Németország női nemzeti csapata, amelyet a Német labdarúgó-szövetség (németül: Deutscher Fußball-Bund, DFB) irányít. A válogatottat 1982-ben hozták létre Nyugat-Németországban, 1990-től a csapat az újraegyesített Németországot képviseli.

A német válogatott a világ egyik legsikeresebb csapata a női futballban. 2016-ban megnyerték az olimpiát, nyolcszor nyertek Európa-bajnokságot, 1995 és 2013 között zsinórban hat alkalommal lettek bajnokok. 2003-ban és 2007-ben elhódították a világbajnoki trófeát, így Németország az egyetlen nemzet, melynek férfi és női csapata is nyert labdarúgó-világbajnokságot.

Története 

Első hivatalos mérkőzését 1982. november 10-én az alábbi felállásban játszotta Svájc ellen. Németország 5-1-re nyerte a mérkőzést.

{| width="70%"
|valign="top" width="80%"|

Szövetségi kapitányok 
 Gero Bisanz: 1982–1996
 Tina Theune-Meyer: 1996–2005
 Silvia Neid: 2005–2016
 Steffi Jones: 2016–
 Horst Hrubesch: 2018
 Martina Voss-Tecklenburg: 2018–

Jelenlegi keret 
A válogatott kerete a február 21-i  és a február 24-i  elleni barátságos mérkőzésekre.

2021. február 24-i  elleni mérkőzés után lett frissítve.

! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Kapusok
|-

|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Védők
|-

|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Középpályások
|-

|-
! colspan=10 style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Csatárok
|-

Jelenlegi bő keret 
A lista azon labdarúgókat tartalmazza, akik 2020-ben pályára léptek a női német válogatottban.

Szereplés a világversenyeken

Világbajnokság 

*A vörös szegély a hazai rendezésű tornát jelöli.

Különdíjak

Európa-bajnokság 

*A döntetlenek közé tartoznak a tizenegyeslövéssel zárult mérkőzések.

Olimpia

Algarve-kupa 
Az Algarve-kupa egy meghívásos torna a nemzeti csapatok számára a női labdarúgásban. 1994 óta rendezik meg minden évben Portugáliában, Algarve tartományban.

Különdíjak

Statisztikák 
Utolsó frissítés 2019. november 9-én.

|-

|-

*2013 nyarán Celia Okoyino da Mbabi a nevét Célia Šašić-ra változtatta.

Lásd még 
 Német labdarúgó-válogatott
 Női labdarúgó-világbajnokság
 Női labdarúgó-Európa-bajnokság
 Labdarúgás a nyári olimpiai játékokon
 Algarve-kupa

További információk 
 Hivatalos DFB honlap  
 A női labdarúgással foglalkozó weboldal 
 Női labdarúgás az UEFA honlapján 
 A német női válogatott története 1. 
 A német női válogatott története 2. 
 A német női válogatott története 3.

Jegyzetek 

Női labdarúgó-válogatottak
Valogatott